En général, un traitement désigne l'action de traiter. Un traitement peut désigner :
 en général, une manière d'agir, de se comporter.

Santé humaine animale ou végétale 
 En médecine humaine ou animale, un traitement est un ensemble de mesures destinées à guérir, soulager ou prévenir l'apparition d'une pathologie.
 En agriculture ou en horticulture un traitement désigne généralement l'utilisation d'un produit phytosanitaire destiné à soigner une plante. En viticulture par exemple le traitement de la vigne permet d’empêcher le développement des maladies du feuillage et des grappes.
 Un traitement systémique désigne un traitement réalisé avec une substance active qui pénètre et agit à l'intérieur des plantes.

Sciences expérimentales 
 Dans un plan d'expériences, un traitement désigne la manipulation, par l'expérimentateur, de s liées au protocole expérimental afin d'en comprendre les effets sur le phénomène observé.

La notion de « science expérimentale » s'applique aux sciences de la nature ainsi qu'aux sciences humaines et sociales.

Cinéma 
Le traitement est un document produit par le scénariste d'un film à destination du producteur principalement. Il est plus détaillé et développé que le synopsis et fait plusieurs pages.

Psychologie cognitive 
En psychologie cognitive, le traitement de l'information est un concept qui permet de penser la cognition.

Informatique 
 Traitement de l'information

Science des matériaux 
 
 Traitement thermomécanique
 Traitement de surface
 Traitement anti-usure
 Bois traité thermiquement (T > )
 Bois thermochauffé (T > )

Eau 
 Traitement de l'eau
 Traitement des eaux usées

Alimentation 
 Lait UHT

Autres 
 Traitement (rémunération) d'un fonctionnaire.